Steinborn bezeichnet:
 Steinborn, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Steinborn (Sachsen), Ortschaft in Sachsen, 1947 mit Bohra zu Steinborn-Bohra vereinigt, später aufgegeben, Flächen seit 1957 zu Königsbrück, heute Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide
 Steinborn (Daun), Ortsteil der Stadt Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Steinborn (Eisenberg), Ortsteil der Stadt Eisenberg (Pfalz), Landkreis Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Steinborn (Weser), linker Zufluss der Weser, bei Oberweser-Gottstreu, Reinhardswald, Landkreis Kassel, Hessen
 Steinborn, Revierförsterei im Forstamt Dassel, Niedersachsen
 Steinborn, alternative Bezeichnung des Fürstenborns in Dresden

Steinborn ist der Familienname folgender Personen:
 Andro Steinborn (* 1968), deutscher Filmproduzent
 August Albert Steinborn (1904–2001), deutscher Architekt
 Bion Steinborn, gründete 1976 die Zeitschrift Filmfaust, Ehemann von Alexandra Kluge
 Birgit Steinborn (* 1960), deutsche Betriebsrätin
 Bożena Steinborn (* 1930), polnische Kunsthistorikerin, Enkelin von Otto Steinborn
 Dirk Steinborn (* 1946), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Edgar Steinborn (* 1957), ehemaliger deutscher Fußballschiedsrichter
 Ernst Otto Steinborn (1932–2017), deutscher Chemiker
 Fred Steinborn (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Steinborn (1894–1989), deutscher Gewichtheber
 Heinz Steinborn (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Margarete Steinborn (1893–1957), deutsche Filmeditorin
 Otto Steinborn (1868–1936), kommissarischer Bürgermeister von Toruń, Polen (deutsch: Thorn) im Jahr 1920
 Ronja Steinborn (* 1990), deutsche Moderne Fünfkämpferin